RAMB – acronimo che sta ad indicare Regia Azienda Monopolio Banane un'azienda di stato che, durante gli anni trenta gestiva il trasporto di frutta esotica dalle colonie africane all'Italia ed in particolare le banane dalla Somalia.
RAMB – navi da carico costruite per la Regia Azienda Monopolio Banane e convertite in incrociatori ausiliari durante la seconda guerra mondiale.